Rye (Colorado)
 Rye (East Sussex), poble a East Sussex, Anglaterra.
 Rye (Nova Hampshire)
 Rye (Nova York)
 Rye Brook, població dels Estats Units a l'estat de Nova York.